

Лангстон — місто, штат Алабама
 Лангстон — місто, штат Оклахома